Hobart – miasto w Australii, stolica Tasmanii 
Miejscowości w USA:
 Hobart – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Hobart – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Hobart – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kiowa
 Hobart – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Hobart – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Hobart (ang. Hobart Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Hobart (ang. Hobart Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Hobart (ang. Hobart Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Hobart (ang. Hobart Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown